Desa Rowodadi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Rowodadi (administrativ by i Indonesien, lat -7,79, long 109,87), Jawa Tengah, 
 Desa Rowodadi (administrativ by i Indonesien, lat -7,77, long 109,86), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar